Luis Guillermo Augusto de Baden (; Karlsruhe, 18 de diciembre de 1829-ibidem, 27 de abril de 1897) fue un general y político prusiano. Fue el padre del príncipe Maximiliano de Baden, el último ministro presidente del Reino de Prusia y último canciller del Imperio alemán. Guillermo era un príncipe de Baden y miembro de la Casa de Zähringen.

Familia 
Guillermo nació en Karlsruhe, en el Gran Ducado de Baden, el 18 de diciembre de 1829, como el quinto hijo y el tercer varón superviviente del gran duque Leopoldo de Baden y de su esposa, la princesa Sofía de Suecia. A través de su padre, Guillermo era nieto del gran duque Carlos Federico de Baden y de su esposa, la baronesa Luisa Carolina Geyer de Geyersberg, y a través de su madre, nieto del rey Gustavo IV Adolfo de Suecia y de su esposa, Federica de Baden.

Guillermo era un hermano de Alejandrina, duquesa de Sajonia-Coburgo-Gotha; Luis II, gran duque de Baden; Federico I, gran duque de Baden; el príncipe Carlos de Baden; María, princesa Ernesto de Leiningen; y la gran duquesa Olga Feodorovna de Rusia.

Carrera militar 
Durante su breve servicio en el Contingente Federal de Baden , Guillermo alcanzó el rango de teniente en 1847 y teniente primero en 1849. Empezando entre 1849 y 1850, sirvió como teniente primero en el  regimiento de infantería de Guardias () del Ejército prusiano. Guillermo recibió su educación formal en el Ejército prusiano. Desde 1856, sirvió como mayor de la Artillería de Guardias  y sirvió como mayor general y comandante de la Brigada de Artillería de Guradias . Guillermo se retiró del servicio prusiano en 1863 con el rango de teniente general, poco antes de su matrimonio con la princesa María de Leuchtenberg.

Guerra austro-prusiana 

En 1866, durante la guerra austro-prusiana entre el Reino de Prusia y el Imperio austríaco, Guillermo asumió el mando de la División de Baden del 8.º Cuerpo Federal (), poniéndose del lado de la Confederación Germánica liderada por Austria. La disolución del 8.º Cuerpo Federal se inició el 30 de julio de 1866 cuando Guillermo envió la bandera solicitando una tregua junto con una carta al cuartel general prusiano en Marktheidenfeld. La carta afirmaba que el padre de Guillermo, el gran duque Leopoldo de Baden, había iniciado negociaciones directas con Guillermo I de Prusia y que el rey Guillermo I concedía a las tropas de Baden permiso para retornar a sus casas.

Inmediatamente después de la guerra austro-prusiana, Guillermo reformó el ejército de Baden basándose en el sistema prusiano. Guillermo y el príncipe Augusto de Wurtemberg fueron los dos príncipes del sur de Alemania quienes más se destacaron en asegurar la unión entre los Estados septentrionales y meridionales. El 22 de septiembre de 1868, Guillermo anunció su renuncia al mando de las tropas del Gran Ducado de Baden y fue remplazado por el general Beza.

Guerra franco-prusiana 
En la guerra franco-prusiana de 1870-71, Guillermo comandó la 1.ª Brigada de Baden en el Werderschen Korps. El 30 de octubre de 1870, Guillermo y el general Gustav Friedrich von Beyer pusieron asedio a la ciudad de Dijon. Los franceses habían trasladado 10 000 hombres por ferrocarril y la población de Dijon, incluidas mujeres, se unieron a la defensa de la ciudad contra los alemanes. La resistencia no fue reducida fácilmente y los alemanes sufrieron graves pérdidas, sin embargo, según el historiador Gustave Louis Maurice Strauss, "[Guillermo] ascendió con estilo valiente los montes de San Apollinari y ocupó los suburbios desde donde en último término los alemanes forzaron la entrada a la ciudad librándose fieros combates barricada por barricada y casa por casa hasta la medianoche." Dijon fue ocupada por 24.000 prusianos el 18 de enero de 1870, pero fue reocupada por Francia tras severos combates, y subsiguientemente retomada por los prusianos el 19 de enero, durante la cual Guillermo sufrió heridas por arma de fuego en su mejilla en Nuits-Saint-Georges.

Posguerra 
En 1895, el káiser Guillermo II lo ascendió à la suite en el Regimiento de Granaderos  en honor al 25.º aniversario de la batalla de Nuits-Saint-Georges. Al mismo tiempo, Guillermo II le concedió la Orden Pour le Mérite, la más alta orden militar del Reino de Prusia.

El último rango militar de Guillermo fue el de general de infantería.

Carrera política 
Desde su juventud, Guillermo sostuvo un asiento en la Primera Cámara de la Dieta del Gran Ducado de Baden. Desde 1871 hasta 1873, Guillermo fue representante de Baden en el Reichstag del Imperio alemán en el que era un miembro del Partido Imperial Alemán (; también conocido como Freikonservative Partei).

Matrimonio e hijos 
Guillermo contrajo matrimonio con la princesa María Maximilianovna de Leuchtenberg, princesa Romanovskaya, la mayor de las hijas supervivientes de Maximiliano de Beauharnais, tercer duque de Leuchtenberg, y de su esposa, la gran duquesa María Nikolaevna de Rusia, el 11 de febrero de 1863 en San Petersburgo, en el Imperio ruso. Tras saber del matrimonio, el presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, envió una carta al hermano mayor de Guillermo, el gran duque Federico I de Baden, de felicitación. Antes de este matrimonio, Guillermo viajó a Inglaterra como candidato potencial para la princesa María Adelaida de Cambridge.

Guillermo y María tuvieron dos hijos:

 María (26 de julio de 1865-29 de noviembre de 1939), más tarde duquesa de Anhalt como esposa del duque Federico II de Anhalt (sin descendencia).
 Maximiliano (10 de julio de 1867-6 de noviembre de 1929), último canciller del Imperio alemán.

Candidato al trono griego 

Después de la deposición del rey Otón I de Grecia y el referéndum griego sobre el jefe del estado de 1862, Guillermo fue considerado por Guillermo I de Prusia y Otto von Bismarck como un candidato al trono del Reino de Grecia. Las preferencias del Imperio ruso como candidato al trono griego fluctuaban entre Nicolás de Beauharnais, 4.º duque de Leuchtenberg, y Guillermo, su cuñado. Como potencial candidato, Guillermo exigió que no hubiera renuncias a los derechos al trono griego por parte de la familia del rey Otón en el Reino de Baviera. De acuerdo con el The New York Times el 16 de marzo de 1863, la reciente compra de bonos griegos en Londres fueron el resultado de un informe según el cual Guillermo iba a ser formalmente recomendado al trono.

Últimos días 
Guillermo estuvo presente en la inauguración del monumento dedicado a Martín Lutero en Worms el 27 de junio de 1868.

Tras la muerte de su cuñado Ernesto II, duque de Sajonia-Coburgo-Gotha, Guillermo viajó hasta el palacio Reinhardsbrunn el 23 de agosto de 1893 para visitar a su hermana viuda, Alejandrina, y saludar al sucesor del duque, el príncipe Alfredo, duque de Edimburgo. Asistió a la procesión funeral del duque en Coburgo el 28 de agosto de 1893.

Guillermo murió en Karlsruhe el 27 de abril de 1897, a la edad de 67 años. Fue enterrado en la Capilla Gran Ducal () en el Fasanengarten de Karlsruhe.

Títulos, estilos, honores y armas

Títulos y estilos 
 18 de diciembre de 1829-27 de abril de 1897: Su Alteza Gran Ducal el príncipe Guillermo de Baden.
Su titulatura completa era: Su Alteza Gran Ducal el príncipe Luis Guillermo Augusto, margrave de Baden, duque de Zähringen.

Honores 
Honores nacionales

Honores extranjeros
 : Orden imperial de Leopoldo, Gran Cruz
 : Real Orden de Leopoldo I, Gran Cordón
  Francia: Legión de Honor, Gran Cruz
  Reino de Italia: Orden de la Anunciación, Caballero
 : Orden del Príncipe Danilo I, Gran Cruz
 :
 Orden de San Andrés, Caballero
 Orden de San Alejandro Nevski, Caballero
 Orden de Santa Ana, Caballero de 1.ª Clase
 Orden de San Jorge, 4.ª Clase

Ancestros

Referencias 

Karlsruhe
Príncipes de Baden
Príncipes de Alemania
Generales de Prusia
Personas de la guerra austro-prusiana
Militares alemanes de la guerra franco-prusiana
Militares de Prusia del siglo XIX
Militares de Baden
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Caballeros grandes cruces de la Orden del Águila Roja
Grandes cruces de la Orden de la Fidelidad
Grandes cruces de la Orden del León de Zähringen
Grandes cruces de la Orden del Mérito militar de Carlos Federico
Pour le Mérite
Casa de Zähringen
Nacidos en Karlsruhe
Oficiales à la suite del Ejército de Prusia
Miembros de la Primera Cámara de los Estados del Gran Ducado de Baden